Raftery ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Raftery (* 2001), irischer Sprinter
 Mary Raftery (1957–2012), irische Journalistin